Municípios
 Lagoa Grande (Minas Gerais)
 Lagoa Grande (Pernambuco)
 Lagoa Grande do Maranhão
Bairros
 Lagoa Grande (Feira de Santana)
Lagoas
 Lagoa Grande (Guanhães)

Desambiguações de topônimos